Montchamp kan syfta på:
 Montchamp, Calvados
 Montchamp, Cantal